Miejscowości:
 Fleringen – miejscowość w Holandii
 Fleringen – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm